

Hydronymes 
 L’Aubette est le nom de divers cours d’eau en France. Diminutif du plus connu Aube, il procède d'une racine celtique alb signifiant "blanc, brillant". Cf. nom celtique de l'Angleterre Albion, comparable au latin albus. Ce nom a été notamment donné :
 l’Aubette, rivière de la Seine-Maritime, longue de , qui se jette dans la Seine à Rouen.
 l’Aubette de Meulan, rivière du Val-d’Oise et des Yvelines qui se jette dans la Seine à Meulan.
 l’Aubette de Magny, rivière du Val-d’Oise, affluent gauche de l’Epte.
 l’Aubette, rivière de la Haute-Marne, qui se jette dans l’Aube à Dancevoir.
 l’Aubette, ruisseau de la Côte-d’Or, qui se jette dans l’Aube à Boudreville.

Constructions  
 Une aubette est un élément de mobilier urbain permettant aux usagers des transports en commun (autobus, cars, etc.) d’attendre l’arrivée du véhicule dans un abri les protégeant des intempéries.

 À Strasbourg, l’Aubette est un bâtiment du  fermant le côté nord de la place Kléber (la place centrale de la ville).

 Dans la Marine Nationale, une Aubette est le terme utilisé pour une guérite.

Toponyme 
 Tessancourt-sur-Aubette est une commune du département des Yvelines.